Alcantarilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Alcantarilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alcantarilla är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Carrascoy,  meter över havet,  km söder om Alcantarilla. Runt Alcantarilla är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km öster om Alcantarilla. Trakten runt Alcantarilla består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i regionen Murcia